Оразмухамедов — фамилия; имеет женскую форму Оразмухамедова.
 Оразмухамедов, Мамед Аллабердыевич (род. 12 декабря 1986) — туркменский футболист, вратарь футбольного клуба «Алтын Асыр».
 Оразмухамедов, Ораз Назарович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.